Scheibentönung steht für:
 werkseitiges Einbringen von Farbstoffen in die Glasschmelze bei Sonnenschutzglas
 werksseitige oder nachträgliche Aufbringung von Sonnenschutzfolie im Fassadenbereich
 werksseitige oder nachträgliche Aufbringung von Tönungsfolie im Automobilbereich